Dunker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wilhelm Rudolph Bernard Hadrian Dunker
 Wilhelm Bernhard Rudolph Hadrian Dunker